Lichnov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lichnov (okres Bruntál)
 Lichnov (okres Nový Jičín)